

Личные соревнования

Мужчины

Женщины

Командные соревнования

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Сайт Международной федерации фехтования
 Призёры чемпионатов мира (мужчины)
 Призёры чемпионатов мира (женщины)

Соревнования по фехтованию